Scalar se poate referi la:
 Scalar, element al unui corp folosit în definiția unui spațiu vectorial;
 Mărimea scalară (pe scurt scalar) este o mărime fizică complet determinată numai prin valoarea sa numerică (număr real) și printr-o unitate de măsură care nu depinde de vreun sistem de referință. Exemple: lungimea, masa, volumul, densitatea, temperatura;
 Scalar (pește).